Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Vincennes:

  – sloop-of-war da 18 cannoni varato nel 1826 e radiato nel 1867
  – incrociatore pesante della classe New Orleans, varato nel 1936 e affondato in combattimento nel 1942
  – incrociatore leggero della classe Cleveland, varato nel 1943 e radiato nel 1946
  – incrociatore lanciamissili della classe Ticonderoga, varato nel 1984 e radiato nel 2005